Sardynka – określenie grupy jadalnych ryb
 Sardynki – włoski ruch protestu